

Astronomia 
 3792 Preston – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Australia
 Preston – sobborgo di Melbourne
 Preston – fiume
 Regno Unito
 Preston – parrocchia civile del distretto Cotswold, Gloucestershire
 Preston – villaggio del Dorset
 Preston – parrocchia civile dell'East Riding of Yorkshire
 Preston – parrocchia civile dell'Hertfordshire
 Preston – parrocchia civile del Kent
 Preston – città del Lancashire
 Preston – parrocchia civile del Rutland
 Stati Uniti d'America
 Preston – città della Contea di New London, Connecticut
 Preston – capoluogo della Contea di Webster, Georgia
 Preston – capoluogo della Contea di Franklin, Idaho
 Preston – città della Contea di Jackson, Iowa
 Preston – città della Contea di Pratt, Kansas
 Preston – città della Contea di Caroline, Maryland
 Preston – capoluogo della Contea di Fillmore, Minnesota
 Preston – città della Contea di Hickory, Missouri
 Preston – villaggio della Contea di Richardson, Nebraska
 Preston – CDP della Contea di White Pine, Nevada
 Preston – città della Contea di Chenango, New York
 Preston – township della Contea di Wayne, Pennsylvania
 Preston – CDP della Contea di Grayson, Texas
 Preston – città della Contea di Adams, Wisconsin
 Preston – città della Contea di Trempealeau, Wisconsin
 Contea di Preston – contea della Virginia Occidentale

Onomastica
Preston - nome proprio di persona inglese maschile

Persone 
Allan Preston (1989) – ex allenatore di calcio ed ex calciatore scozzese
Andrej Preston (...) – programmatore sloveno
Billy Preston (1997) – cestista statunitense
Billy Preston (1946-2006) – musicista statunitense
Carrie Preston (1967) – attrice e regista statunitense
Chanel Preston (1985) – attrice pornografica e regista statunitense
Diana Preston (1952) – scrittrice, giornalista e viaggiatrice britannica
Don Preston (1932) – pianista e tastierista statunitense
Douglas Preston (1956) – scrittore statunitense
James Patton Preston (1774-1843) – politico statunitense.
Joe Preston (1969) – bassista statunitense
John Preston (1587-1628) – teologo e predicatore inglese
John Preston (1945-1994) – scrittore statunitense
John Preston (1953-) – scrittore britannico
Johnny Preston (1939-2011) – cantante statunitense
Jon Preston (1967) – ex rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e commentatore televisivo neozelandese
Kelly Preston (1962) – attrice e modella statunitense
Matt Preston (1961) – giornalista e personaggio televisivo britannico
Richard Preston (1954) – giornalista e scrittore statunitense
Robert Preston (1918-1987) – attore statunitense
Simon Preston (1938-2022) – organista britannico
Thomas Preston (...–1563 circa) – organista e compositore inglese 
William Ballard Preston (1805-1862) – politico statunitense

Personaggi 
John Preston – personaggio del film Equilibrium
Preston – cane robot del film Una tosatura perfetta 
Sergente Preston – protagonista della serie televisiva statunitense Il sergente Preston

Altro 
 Preston Airport – aeroporto civile di Cuba

Pagine correlate 
 Battaglia di Preston